Гомзино — значения:

Топоним 
 Гомзино — деревня, Частоозерский район, Курганская область, Россия
 Гомзино — прежнее название города Солнечногорск Солнечногорского района Московской области